Паметник на Петко Славейков (Трявна) може да се отнася за:

 Паметник на Петко Славейков (Трявна, 1927)
 Паметник на Петко Славейков (Трявна, 1997)